Констансија има више значења:

 Констансија (Беља Виста), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Констансија (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику